

Films 
 Double Trouble (1915), een stomme film met Douglas Fairbanks sr
 Double Trouble (1941), een film met Richard Cramer
 Double Trouble (1951), een docu-drama geregisseerd door Lee Robinson
 Double Trouble (1961), ook Swingin' Along, een film met Tommy Noonan, Peter Marshall en Barbara Eden
 Double Trouble (1967), een film met Elvis Presley
 Double Trouble (Italiaanse film uit 1984), een Italiaanse actiekomedie met Terence Hill en Bud Spencer
 Double Trouble (Hongkongse film uit 1984), een film met Eric Tsang
 Double Trouble (1992), een film met the Barbarian Brothers, Peter en David Paul
 Double, Double, Toil and Trouble, TV-film uit 1993
 Double Trouble (Taiwanese film uit 2012), een Taiwanese actiekomedie met Jaycee Chan
 Double Trouble (Indiase film uit 2012), een filmkomedie met en geregisseerd door Ravi Shankar

TV 
 Double Trouble (TV-serie), Amerikaanse TV-serie (sitcom), van 1984-1985 op NBC

Muziek

Artiesten 
 Double Trouble (Amerikaanse band), Amerikaanse bluesrockband uit de jaren 80, met gitarist / zanger Stevie Ray Vaughan
 Double Trouble (crew), het trio van graffiti artiesten Nomen (Nuno Reis), Ram en Utopia
 Double Trouble (dance), Britse producer en maker van dancemuziek uit de late jaren 80 en de vroege jaren 90
 Double Trouble (hip hop-duo), het hip hop-duo Rodney Cee en KK Rockwell, in de film 'Wild Style' en de soundtrack daarvan
 Double Trouble Band (later 'Friends' geheten), een band uit de jaren 80 met de Volendamse zangeres Carola Smit
 Double Trouble (Nederlands duo), zangduo gevormd door Ingrid Simons en Bernadette Kraakman
 Double Trouble Productions, een muziekstudio van Michael Wagener

Albums 
 Double Trouble (soundtrack), de soundtrack door Elvis Presley van de film uit 1967 (zie hierboven)
 Double Trouble (Frankie Miller), studioalbum uit 1978 van de Schotse zanger/gitarist Frankie Miller
 Double Trouble (George Jones en Johnny Paycheck), album uit 1980
 Double Trouble (Gillan), album uit 1981 van de band Gillan, rond de persoon van Ian Gillan
 Double Trouble (P-Square), album uit 2014 van het Nigeriaanse R&B-duo P-Square

Liedjes 
 Double Trouble (Otis Rush), single van Otis Rush uit 1958
 Double Trouble (Lynyrd Skynyrd), lied van het album 'Gimme Back My Bullets' van Lynyrd Skynyrd uit 1975
 Double Trouble (The Cars), lied van het album 'Door to Door' van The Cars uit 1987
 Double Trouble (The Roots), lied van het album 'Things fall apart' van de hiphopgroep The Roots uit 1999
 Double Trouble (Harry Potter), soundtrack uit de film 'Harry Potter en de Gevangene van Azkaban' uit 2004
 Double Trouble (Francesca & Mikaela), inzending van Malta op het junior Eurovisiesongfestival in 2009
 Double Trouble (Jacky Cheung), lied van het album 'Private Corner' van Jacky Cheung uit 2010
 Double Trouble (Public Image Limited)

'Double trouble' is ook de naam van talloze TV-uitzendingen, computerspellen, strips en personages.